

События 
 Консулы Имп. Цезарь Луций Аврелий Вер А. и Марк Уммидий Квадрат Анниан.
 167—175, 177—180 — Маркоманнские войны.
 Против Рима объединяются германские, фракийские, сарматские племена — квады, маркоманны, вандалы, сарматы, свевы, язиги, котины, бастарны, певкины, аланы.
Хань и Сяньби:
 Китайское правительство предложило Таньшихуаю мир на основании «договора мира и родства» и признало за ним титул вана. Таньшихуай отказался вступить в переговоры.

Родились 
 Чжан Фэй — побратим Гуань Юя и Лю Бэя, военачальник эпохи Троецарствия.

Скончались 
 Аверкий Иерапольский — раннехристианский святой, равноапостольный, епископ Иерапольский.

См. также